Vishwanath (Hindi: विश्वनाथ; auch: Viswanath, Vishwanathe, Vishvanathe oder Viswanathan) ist ein indischer, männlicher Personenname, der aber auch als Nachname genutzt werden kann.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name stammt aus dem Sanskrit und bedeutet so viel wie „Herr des Universums“. Es ist außerdem ein anderer Name für den hinduistischen Gott Shiva.

Bekannte Namensträger 
 Vishwanath Pratap Singh (1931–2008), indischer Politiker, siebter Premierminister Indiens

Als Familienname 
 Adagur H. Vishwanath (* 1949), indischer Politiker
 Gitl Schaechter-Viswanath, jiddische Poetin
 K. Viswanath (* 1930), indischer Filmregisseur

Männlicher Vorname
Familienname